Callm. kan som auktorsförkortning betyda:

 Martin Callmander
 Martin Wilhelm Callmander

Robotskapade auktorsförkortningar